Дуз (дуузу) — місяць вавилонського календаря.

Топонім 

 Дуз — місто в Тунісі.
 Дуз — річка у Франції.

Див. також 
 Ла-Дуз — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.